Zheng kan syfta på

 Zheng (namn), kinesiskt efternamn
 Zheng (stat), en historisk kinesisk stat
 Antik zheng, alternaivt namn på musikinstrumentet Guzheng